San Francisco Ocotal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Francisco el Ocatal, ort, Chiapas, Tonalá, 
 San Francisco Ocotal, Ocotepec, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar